La Dame en noir est la trente-et-unième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1984